Brier Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brier Mountain (Tioga County, Pennsylvania)
 Brier Mountain (Wyoming County, Pennsylvania)
 Brier Mountain (Franklin County, Virginia)
 Brier Mountain (Pittsylvania County, Virginia)